Uran steht für:

 Uran, chemisches Element
 Uran-9, russischer unbemannter Spähpanzer
 SS-N-25 Switchblade, auch Uran, russischer Seezielflugkörper im NATO-Kode
 UR@N, früherer Künstlername der japanischen Sängerin AiRI

Geografie:
 Uran (Raigad), Stadt im Distrikt Raigad, Maharashtra, Indien
 Malý Uran, Naturdenkmal im Středočeský kraj, Tschechische Republik
 Großer Uran, Nebenfluss der Samara, Russland
 Kleiner Uran, Nebenfluss der Samara, Russland
Inseln:
 Pulau Uran, Teil der indonesischen Watubela-Inseln, Molukken
 Uran Island, Insel vor der Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktis

Uran oder Urán ist der Familienname folgender Personen:
 Alojz Uran (1945–2020), slowenischer Geistlicher, Erzbischof von Ljubljana
 Anton Uran (1920–1943), österreichisches Opfer des Nationalsozialismus
 Boris Uran (* 1983), österreichischer Popsänger
 Carlos Urán (* ?), kolumbianischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Juan Urán (* 1983), kolumbianischer Wasserspringer
 Necdet Uran (1910–1973), türkischer Admiral und Diplomat
 Rigoberto Urán (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Yıldırım Uran (1955–2019), türkischer Fußballtrainer

Siehe auch:

 Urania (Begriffsklärung)
 Uranium (Begriffsklärung)
 Uranius (Begriffsklärung)
 Uranus (Begriffsklärung)